

Localidades

Sainte-Marie-du-Bois (Mancha)
Sainte-Marie-du-Bois (Mayenne)

Desambiguações de topônimos